Predator 2 – film del 1990 diretto da Stephen Hopkins
 Predator 2 – videogioco del 1991 per computer
 Predator 2 – videogioco del 1992 per console